A Nemzeti Bajnokság I osztályában 1989-90 ben 16 csapat küzdött a bajnoki címért. Az Újpesti Dózsa és az MTK-VM azonos pontszámmal végzett, a bajnoki címet egyetlen gól döntötte el a Dózsa javára. A tavalyi bajnok Budapesti Honvéd csak osztályozóval kerülte el a kiesést: Bp. Honvéd SE - Kazincbarcikai Vegyész SE 1-0, 2-2 (Kazincbarcikán 15.000 szurkoló előtt). Dunaferr SE - Debreceni VSC 1-1, 0-1.

3-1-0 pontozási rendszert vezetett be az MLSZ, a győzelem 3, a döntetlen pedig egy pontot ért.

Osztályozók:
 Bp. Honvéd - Kazincbarcikai Vegyész 1-0, 2-2.
 Dunaferr SE - Debreceni VSC 1-1, 0-1.

Végeredmény

A bajnok Újpesti Dózsa játékosai
Brockhauser István (30) – Huszárik László (29), Kósa László (24), Kovács Ervin (28), Szlezák Zoltán (28) – Miovecz Zoltán (24), Balog Tibor (30), Rubold Péter (30) – Katona György (25), Bácsi Sándor (22), Zsivóczky Gyula (29).
Játszott még: Eszenyi Dénes (19), Szabó András (19), Oroszki Péter (8), Schróth Lajos (8), Véber György (8), Szélpál László (7), Varga Attila (6), Balogh István (5), Kecskés Zoltán (3), Herédi Attila (2), Vígh Csaba (1), Wágner Zsolt (1). 
Edző: Varga István
Az ezüstérmes MTK-VM játékosai
Zsiborás Gábor (27) – Hahn Árpád (24), Híres Gábor (29), Lőrincz Emil (29), Vadász Imre (29) – Balog Tibor (28), Hannich Péter (24), Pölöskei Gábor (25), Lakatos Ferenc (21) – Jován Róbert (28), Balogh Gábor (21).
Játszott még: Horváth Csaba (24), Cservenkai Donát (17), Katzenbach Imre (16), Talapa János (13), Kékesi Rezső (11), Huszák Zsolt (6), Szalai Attila (5), Piel Zoltán (3), Farkas Tibor (2), Komódi László (2), Sima Ferenc (2), Kardos László (1).
Edző: Verebes József
A bronzérmes Ferencvárosi TC játékosai
Józsa Miklós (30) – Simon Tibor (28), Pintér Attila (15), Limperger Zsolt (27), Keller József (28) – Szeibert György (25), Vaszil Gyula (21), Kincses Sándor (25) – Nagy Zsolt (18), Dzurják József (28), Fonnyadt Zsolt (23).
Játszott még: Bánki József (20), Dukon Béla (15), Keresztúri András (13) Páling Zsolt (13), Telek András (10), Wukovics László (9), Albert Flórián (7), Topor Antal (7), Kiss István (4), Nagy Sándor (4), Báder János (1), Bús Iván (1).
Edző: Rákosi Gyula

Kereszttáblázat

Fordulók

Helyezések fordulónként 
Helyezés fordulónként

Vezetőedzők

Vezetőedző-váltások

A góllövőlista végeredménye

Díjak

Osztályozók 

továbbjutó: Bp. Honvéd 3-2

továbbjutó: Debreceni VSC 2-1

Játékvezetők 

 Balogh S
 Bay Ferenc
 Bognár István
 Drigán György
 Fekete Miklós
 Győri László
 Hartmann Lajos
 Huták Antal
 Kovács I. László
 Kurmai Zoltán
 Lázin János
 Makó István
 Márton Sándor
 Molnár László

 Nagy II. János
 Nagy László 
 Németh Lajos
 Piller Sándor
 Plasek Gábor
 Puhl Sándor
 Roxin György
 Stamler Péter
 Szabó Béla
 Szabó János
 Szilágyi Sándor
 Varga László
 Varga Sándor
 Vágner László

Források
Mező Ferenc: Futball adattár 
http://www.nemzetisport.hu
 Hungary - List of final tables (RSSSF)

Magyar elsőosztályú labdarúgó-bajnokságok
Magyar 1
Magyar 1